Choron bezeichnet:

 Horon (Gott), eine kanaanäische Gottheit
 Sauce Choron, eine Soße
 den kanadischen Pokerspieler Glen Chorny (* 1985)

Choron ist der Familienname der folgenden Personen: